Лисенсијадо Бенито Хуарез има више значења:

 Лисенсијадо Бенито Хуарез, Паредон Бланко (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лисенсијадо Бенито Хуарез, Кампо Гобијерно (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лисенсијадо Бенито Хуарез (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лисенсијадо Бенито Хуарез (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лисенсијадо Бенито Хуарез, Ерманос Ерера, Гранхас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику